Comcereal poate fi:

 Comcereal Constanța
 Comcereal Prahova
 Comcereal Tulcea
 Comcereal Vaslui
 Comcereal Botoșani

Vezi și 
 Cerealcom
 Romcereal